Hazlewood ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Hazlewood (* 1956), US-amerikanischer Comiczeichner
 Josh Hazlewood (* 1991), australischer Cricketspieler
 Lee Hazlewood (1929–2007), US-amerikanischer Musikproduzent, Singer-Songwriter und Country-Sänger
 Rebecca Hazlewood (* 1977), britische Schauspielerin 

Siehe auch: Hazelwood